

Населені пункти та їхні частини
 Полесе — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Полесе — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — село в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Полесе — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Полесе — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Полесе — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Полесе — частина міста Рейовець-Фабричний в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Полесе — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Полесе — частина міста Мілянувек у Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Полесе — частина села Залесе в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Полесе — частина села Воля-Бистшицька в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Полесе — частина села Вулька-Злоєцька в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Полесе — частина села Зґода в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Влинь у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Недонь у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Замяри в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Сток-Польський в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Острувек у гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Ґрабовець у гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — частина села Садкув у гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Полесе — частина села Дембове-Поле в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Полесе — частина села Муровани-Мост у гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Полесе — частина села Цецерувка в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Полесе — частина села Мерониці в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Полесе — частина села Пакослав у гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Полесе — частина села Цепелев у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Полесе — колонія в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Полесе — осада в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Полесе — осада в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Полесе — лісова осада в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки